El término convivencia (vivir en compañía de otros) puede hacer referencia a:

 coexistencia, existencia de algo o alguien a la misma vez que otros;
 cohabitación, habitar junto con otros:
 cohabitación conyugal, hacer vida conyugal;
 cohabitación política, coexistencia en el poder de diferentes partidos políticos;
 cohesión, percepción de pertenencia de un grupo a un proyecto o situación común;
 tolerancia, respeto a los demás cuando sus ideas o prácticas son diferentes a las propias.

Otros usos

Cultura 
 Convivencia, una película argentina de 1993, dirigida por Carlos Galettini;
 Convivencia sagrada, un disco del 2001, del grupo argentino Pez.
 Conviviendo con la muerte, una película argentino-británica de 1989;

Educación 
 Convivencia en democracia, una asignatura impartida en los colegios durante la Transición española.

Política 
 Convivir, cooperativas de vigilancia colombianas;
 Convivencia Catalana, coalición electoral española de 1977;
 Ley de Sociedad de Convivencia, una ley mexicana.

Enlaces externos